Крис Арреола (; род. 5 марта 1981, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский боксёр-профессионал,  происхождения, выступающий в тяжёлой весовой категории.
Среди профессионалов бывший трёхкратный претендент на титул чемпиона мира (2009; 2014; 2016) и чемпион Северной Америки по версии NABF (2008—2009) в тяжёлом весе.

Биография 
Арреола вырос в Восточном Лос-Анджелесе, его отец был боксером и пристрастил сына к занятию боксом в возрасте восьми лет с тренером Гектором Родригесом.

Любительская карьера 
В 16 лет он провёл около 200 любительских боев, до того, как потерял интерес и бросить курить. В 2001 году в 20 лет он вернулся в бокс, и только после трех месяцев тренировок удалось выиграть национальный титул «Золотые перчатки» в полутяжелом весе, победив Далласа Варгаса, который имел опыт около 300 любительских боев в то время.
После очередного перерыва в боксе, на этот раз в течение двух лет он пытался вернуть титул Золотые перчатки 2003 году, но решил перейти в профессиональный бокс.

Профессиональная карьера 
Дебютировал в профессиональном боксе Арреола в 2003 году, в супертяжёлом весе. Несмотря на сокрушительный успех на любительском ринге, карьера в профессиональном шла довольно плавно. Но Арреола уверенно продвигался, и нокаутировал почти всех своих соперников. Встречая на своём пути много перспективных боксёров, многие из которых до встречи с ним были непобеждёнными, или имели очень мало поражений. Так он нокаутировал к своему 11-му бою Кенни Лнмоса (8-1), к 18-му бою, непобеждённого Демьяна Вилса (21-0), Малкомна Танна (23-2), Томаса Хаеса (26-1). В Бою с Хаесом, в 2007 году, завоевал свой первый титул, Чемпиона континентальной Америки по версии WBC.

2008—2009

Бой с Чаззом Уизерспуном 
В июне 2008 года состоялся бой двух непобеждённых боксёров — Криса Арреолы и Чазза Уизерспуна. В конце 3-го раунда Арреола выбросил несколько хуков в голову. Затем он пробил правый боковой в челюсть. Уизерспун упал на канвас одновременно с гонгом. Он поднялся на счёт «7» и судья предложил ему отойти от канатов, чтобы убедиться в его дееспособности. В этот момент тренер Уизерспуна оказался в ринге. Команда Арреолы и он сам обратили внимание рефери на этот факт, так как рефери стоял к углу Чеза спиной. В этот момент гонг прозвучал 2-й раз. Через несколько секунд рефери дисквалифицировал Уизерспуна.

После победы над Чезом Уизерспуном, в этом же году, Крис победил перспективного Израеля Карлоса Гарсию (19-1).

Претендентский бой с Трэвисом Уолкером 
29 ноября 2009 года в бою за звание обязательного претендента по версии IBF, Арреола вышел на ринг с агрессивным американским боксёром, Трэвисом Уолкером. Бой начался с преимуществом Уолкера. Он был уверенней в 1-м раунде, а во втором сумел отправить Арреолу в нокдаун. Но вторая половина раунде пришлась за Крисом, и в конце второго раунде уже Арреола отправил дважды в нокдаун Трэвиса Уолкера. В начале 3-го раунда, Арреола мощной серией ударов нокаутировал Уолкера Трэвиса Уолкера.

Бой с Джамилем Макклайном 
Но к тому моменту у чемпиона по версии IBF, Владимира Кличко, был запланированный бой, и Крисс провёл поединок против очень известного и опытного американского боксёра, Джамиля Макклайна. Арреола нокаутировал соотечественника в 4-м раунде, и поднялся в рейтинге WBC на 1-е место, что так же сделало его обязательным претендентом на титул Виталия Кличко.

Чемпионский бой с Виталием Кличко 

Арреола был № 1 в рейтинге WBC и этот бой был санкционирован как обязательная защита пояса. Многие болельщики и эксперты скептически оценивали шансы Арреолы. Однако бой был конкурентным. 26 сентября 2009 года состоялся поединок Криса с Виталием Кличко. Арреола постоянно шёл вперед, давил и пытался навязать Кличко размен. Несколько раз Крис донёс до головы Виталия силовые удары. Кличко работал на отходах, действовал точно. Арреола пропускал очень много ударов. После 10 раунда тренер Арреолы принял решение снять своего бойца, чтобы сохранить ему здоровье. Крис эмоционально принял решение тренера — он рыдал, не скрывая слез. Раздосадованный Арреола допустил нецензурную брань в послематчевом интервью телевидению, за что был исключен из рейтингов WBC на 6 месяцев.

Бой с Брайаном Минто 
Арреола не брал перерыв после поражения, не желая мириться с падением рейтинга, и менее чем через 3 месяца вышел на очередной бой против довольно опытного боксёра Брайана Минто (34-2). Оба боксера уверенно шли в размены, что, однако, лучше получалось у любителя этого дела Ареолы, превосходство которого в ударной мощи не вызывало ни у кого сомнений. В 4 раунде Минто пропустил сильнейший удар правой от Ареолы, и при этом не особо восстановившись он решил отыграть эпизод у мексиканца, в результате чего Ареола снова отправил его в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Минто впервые в карьере проиграл досрочно.

2010—2012

Бой с Томашем Адамеком 

Вскоре вышел на поединок против набирающего обороты, новоиспеченного тяжеловеса, поляка, Томаша Адамека. Бой выдался довольно зрелищным, в котором был большой размен ударов, но Крис в бою травмировал руку, и это не позволило ему в полной мере проводить свои атаки. Более напористый и быстрый Адамек перехватил инициативу, и победил американца решением большинства судей. Это стало вторым поражением в карьере Арреолы.

Бой с Мануэлем Кесадой 
После этого, в августе 2010 года, Арреола победил по очкам Мануэля Кесаду, и завоевал малозначимый вакантный титул местного чемпиона WBC. Арреола несколько раз отправлял Кесаду на настил ринга, но тот всегда поднимался, и это стало всего третьим боем в Карьере Арреолы, который продлился все отведенные раунды. (Первый был в 2005, 6-раундовый против Эндрю Гриля, а второй против Томаша Адамека. Ещё два боя Арреола выиграл дисквалификацией соперников, и поэтому они не числились в послужном списке, как выигранные досрочно).

Затем последовало 5 рейтинговых 10-раундовых боёв с частой периодичностью, среди которых были победы над известными боксёрами Фрайдеем Ахунаньей, Рафаэлем Батлером, и Наги Агилерой, что вновь поднимало Арреолу в рейтингах всех ведущих организаций.

Бой с Эриком Молиной 
В феврале 2012 года, в 12-раундовом бою Арреола вышел против Эрика Молины. На третьей минуте 1-го раунда Молине удалось немного «болтануть» Арреолу прямым ударом справа и воодушевленный этим успехом, Эрик бросился на своего соперника с градом ударов, напрочь позабыв о защите. Крис мгновенно восстановился от секундного потрясения и перекрылся, а затем перехватил атаку соперника — заперев Молину в угол, после чего Арреола нанёс мощнейший правый кросс в висок и отправил Эрика в глубокий нокаут

2013—2016

Претендентский бой с Бермейном Стиверном 
Изначально поединок был запланирован на 22 ноября 2012 года. Тендер на проведение поединка, выиграл Дон Кинг со ставкой 1,1 миллиона долларов, на аукционе торгов боя 29 сентября. 18 октября стала известна дата, и страна проведения поединка. Бой назначили на 15 декабря 2012 года в Венесуэле. В ноябре сменилась дата боя. Причиной переноса стало то, что промоутер Стиверна, Дон Кинг, не смог привлечь инвесторов для оплаты гонораров обоим боксерам, которые в сумме должны были составить 1,1 миллиона долларов — такую сумму знаменитый помоутер указал в своей заявке на торгах, и право организации боя перешло к промоутеру, заявка которого заняла второе место в торгах — Дэну Гуссену, предложившему ровно вдвое меньшую сумму — 550 тысяч долларов. 55 % от этой суммы (302 500 долларов) получит Крис Арреола, а 45 % (247 500 долларов) достанутся Бермейну Стиверну. Так же сменился и статус поединка. Теперь он значился как полуфинальный бой турнира WBC. Позже Андре Уорд, в андеркате боя которого должен был состоятся поединок Стиверна с Арреолой, получил травму. Бои перенесли на 23 февраля 2013 года. За две недели до боя Арреола получил травму, и поединок в очередной раз был перенесён.

27 апреля 2013 года состоялся долгожданный поединок Бермейна Стиверна и Криса Арреолы. Первые два раунда прошли с небольшим преимуществом американца. Тоже случилось и в третьем раунде, но в конце третьего раунда Стиверн неожиданно правым кроссом отправил Арреолу в нокдаун. Следующие раунды канадец взял почти все, и хоть Арреола пытался контратаковать, Стиверн переламливал большинство атак, и уверенно прессинговал фаворита. Бермейн Стиверн победил по очкам единогласным решением и завоевал право встретится с Виталием Кличко.

Бой с Сетом Митчеллом 

7 сентября 2013 года Арреола вернулся громкой победой в элиту тяжёлого веса над американцем Сетом Митчеллом. С первого раунда Арреола осыпал Митчелла градом точных ударов и в конце первого раунда нокаутировал Сета. Эта победа вновь подняла Арреолу в рейтинге WBC, в котором он занял вторую позицию.

Чемпионский бой с Бермейном Стиверном 
После того как чемпион мира по версии WBC, Виталий Кличко. завершил спортивную карьеру. Пояс остался вакантным, и за право чемпионского боя вновь встретились боксёры занимающие первую и вторую строчку рейтинга, ими снова оказались Бермейн Стивёрн и Крис Арреола, который несмотря на поражение в первом бою, снова поднялся на верхушку рейтинга.

10 мая 2014 года в поединке за вакантный титул чемпиона мира, вновь снова сошлись Бермейн Стивёрн и Крис Арреола. В 6-м раунде после мощного правого бокового удара, Арреола оказался в нокдауне. В следующей серии ударов, Стиверн снова отправил Арреолу на канвас. Рефери вновь предоставил возможность американцу продолжить бой, но Стивёрн снова начал сокрушать Арреолу, ноги американца посеклись и от очередного падения его спасло вмешательство рефери который прекратил поединок зафиксировав победу техническим нокаутом. Бермейн Стиверн стал новым чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Бой с Трэвисом Кауффманом 
12 декабря 2015 года встретился с Трэвисом Кауффманом. В третьем раунде Арреола побывал в нокдауне после удара оппонента справа. Впоследствии судьи получили на руки непростую задачу: верно сосчитать очки в бою, в котором Кауффман был более занятым, а Крис — эффективным, особенно в поздних раундах. Заключительные три минуты бойцы провели в рубке.

Крис Арреола был дисквалифицирован на 90 дней с даты его боя с Трэвисом Кауффманом, то есть с 12 декабря 2015 года. Сам бой признан несостоявшимся. Причиной такого решения стало то, что допинг-тесты Арреолы, взятые у него после боя с Кауффманом, показали наличие в его организме следов марихуаны..

Чемпионский бой с Деонтеем Уайлдером 

Уайлдер завладел явным преимуществом с самого начала боя, отправил Арреолу в нокдаун в четвёртом раунде, однако не форсировал события и вёл поединок в невысоком темпе. Во второй половине боя преимущество Уайлдера стало ещё более подавляющим, он без труда потрясал Арреолу своими ударами, плюс к этому возле левого глаза претендента образовалась большая гематома. В итоге после восьмого раунда угол Арреолы отказался от продолжения боя. На послематчевой пресс-конференции Уайлдер рассказал, что в бою сломал руку и надорвал правый бицепс.

Список профессиональных поединков

Примечания

Ссылки 
 
 Крис Арреола — страница на сайте vRINGe.com
 Крис Арреола — страница на сайте Ringside24.com
 Биография на сайте телеканала HBO

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил